Baptista Júnior foi um cantor, ventríloquo e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 Monólogo caipira
 Visita de um caipira paulista
 Quadrilha da família chorão/P.R.C...bola
 A minha vida é viajar/Na delegacia
 Infantilidade/Sururu
 Reflexos do concurso de beleza/Apuros do chorão dentista

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo